Фотоэмульсионный слой
Ядерная фотографическая эмульсия